Lady Hamilton peut faire référence à :
 Lady Hamilton (1765-1815), maîtresse de l'amiral Nelson et modèle du peintre George Romney, elle a inspiré les œuvres suivantes :
 Lady Hamilton ou Souvenirs d'une favorite (1865), un roman de l'écrivain français Alexandre Dumas,
 Lady Hamilton (1921), un film muet allemand de Richard Oswald,
 Lady Hamilton (1941), un film américain de Alexander Korda ;
 Lady Hamilton, une variété de pomme.

Homonymie